

Cinema 
 Bolt – film del 1998 diretto da Henri Colline e George Mendeluk
 Bolt - Un eroe a quattro zampe (Bolt) – film d'animazione del 2008

Fumetto 
 Bolt – personaggio DC Comics
 Bolt – personaggio Marvel Comics

Persone 
 Alex Bolt – tennista australiano
 Robert Bolt – drammaturgo e sceneggiatore britannico
 Usain Bolt – atleta giamaicano

Altro 
 Bolt (Bolt OST – album musicale contenente la colonna sonora del film Bolt – Un eroe a quattro zampe
 Bolt – videogioco tie-in del film d'animazione Bolt – Un eroe a quattro zampe
 Bolt – valuta immaginaria presente nei videogiochi della serie Ratchet & Clank
 Bolt – browser Web per smartphone in grado di eseguire applicazioni Java ME